East Greenville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Greenville (New York), im Greene County
 East Greenville (Ohio), im Stark County
 East Greenville (Pennsylvania), im Montgomery County